Cataclysme (geologie), een ramp in de geschiedenis van een planeet
Cataclysme (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de spanners

Zie ook 
Cataclysmisch variabele ster, een stertype dat soms plotseling helder schijnt
Cataclysta, een geslacht van vlinders uit de familie van de snuitmotten